Бонньё:

 Бонньё — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Бонньё — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.